Carlos II de França ou Carlos II, o Calvo — rei de França (843-877) e imperador do Sacro Império (875-877)
Carlos II de Nápoles ou Carlos II, o Coxo - rei de Nápoles (1285-1309)
Carlos II de Navarra ou Carlos II, o Mau - rei de Navarra (1349-1387)
Carlos II de Bourbon - duque de Bourbon (1433-1488)
Carlos II de Áustria - arquiduque de Áustria, Duque de Estíria, de Caríntia e de Carníola, e Conde de Gorizia (1540–1590)
Carlos II de Mântua - duque de Mântua e Monferrato (1637-1665)
Carlos II de Inglaterra - rei da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda (1660-1685)
Carlos II de Espanha - rei de Espanha (1665-1700)
Carlos II do Palatinado - eleitor do Palatinado (1680-1685)
Carlos II de Massa e Carrara - duque de Massa e Carrara (1690-1710)
Carlos II de Baden - grão-duque de Baden (1811-1818)
Carlos II da Roménia ou Carol II - rei da Romênia (1930-1940)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos